Ratan Tata kan verwijzen naar:

 Ratanji Tata (1871-1918), Indiaas financier en filantroop
 Ratan Naval Tata (1940), voorzitter van de Tata Group